Шотландский Первый Дивизион 1907/1908 () — 18-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1907 года и закончился 30 апреля 1908 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1907/1908
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1907 году
Спорт в Шотландии в 1908 году